Reação química
 o conceito de reação introduzido pela terceira lei de Newton

Desambiguação